Лёгкие крейсера типа «Дюгэ Труэн» — тип лёгких крейсеров французского флота времён Второй мировой войны. Всего построено 3 единицы: «Дюгэ Труэн» (), «Ламотт-Пике» (), «Примоге» (). Первые лёгкие крейсера французского флота. Стали первыми в мире крейсерами с линейно-возвышенным размещением главного калибра в орудийных башнях.

История создания 

После окончания Первой мировой войны, крейсерский компонент французского флота находился в катастрофическом состоянии. Наиболее современной боевой единицей являлись броненосные крейсера типа «Вальдек-Руссо», устаревшие ещё в момент вступления в строй. В результате, на протяжении всей войны французы были вынуждены использовать для крейсерских операций совершенно неподходящие боевые единицы. Проблема осознавалась французскими моряками ещё до войны, поэтому в 1909 году стартовали проектные работы по созданию современных крейсерских сил. Их результатом стало принятое 10 июня 1914 года решение построить 10 «эскадренных разведчиков» () типа «Ламотт-Пике». Эти корабли при водоизмещении 4500 тонн должны были развивать скорость 29 узлов и нести вооружение из восьми 138-мм орудий, размещённых частично линейно-возвышенно и частично по бортам в казематах. Бортовой залп составил бы шесть стволов. Защита крейсеров предполагалась очень слабой и сводилась к тонкой броневой палубе. Заказ на головной крейсер выдали 17 июля 1914 года, заложить его предполагалось в ноябре 1914 года на верфи арсенала в Тулоне, однако начавшаяся война спутала все планы. Закладка крейсеров неоднократно откладывалась и была, в конечном счёте, отменена до окончания войны.

К идее постройки современных крейсеров во Франции вернулись в 1919 году. В начале 1920 года командование французского флота вынашивало планы постройки шести крейсеров незначительно усовершенствованного проекта «Ламотт-Пике», водоизмещением около 5200 тонн, со скоростью 30 узлов и вооружением из восьми 138-мм орудий. Но после того, как французы узнали о предполагаемых характеристиках новейших британских и американских крейсеров «Эмеральда» и «Омахи», их собственный проект начал казаться слишком слабым.

Под влиянием новых сведений постройку улучшенных «Ламотт-Пике» отклонили. Весной 1920 года Морской совет высказался за увеличение водоизмещения до 7300 тонн, а скорости до 34 узлов. При этом 138-мм орудия признавались слишком слабыми для корабля таких размеров и было предложено заменить их на семь 155-мм орудий в одинарных установках, размещённых в диаметральной плоскости. До того времени французский флот не использовал этого калибра и новые пушки предполагалось разработать на базе сухопутной артсистемы, что позволило бы удешевить и упростить снабжение кораблей боеприпасами.

Окончательные требования Морской совет сформулировал в июне 1920 года. Водоизмещение должно было достигнуть 8000 тонн, а вооружение восьми 155-мм орудий в спаренных установках. Стоимость корабля при этом возрастала с 40 миллионов франков до 70 миллионов. Было представлено четыре проекта, причём на их разработку повлияло изучение переданных французскому флоту по репарациям немецких и австро-венгерских крейсеров. В итоге, был выбран вариант C, отличавшийся высокой скоростью при практически отсутствующей броневой защите. Флотское командование выразило желание получить шесть таких крейсеров, но финансовые проблемы вынудили урезать заказ. В конечном счёте, Национальное собрание Франции утвердило 18 апреля 1922 года судостроительную программу, включавшую, помимо прочих кораблей, три крейсера типа «Дюгэ Труэн».

Конструкция

Корпус и архитектура 
Конструкция корпуса проекта «Дюгэ Труэн» была создана под влиянием американского крейсера «Омаха». Французские крейсера получили высокобортный корпус с полубаком. При этом носовые шпангоуты имели значительный развал, что в сочетании с высоким бортом обеспечивало крейсерам хорошую мореходность. Отрицательным моментом такого решения стала повышенная парусность крейсеров — сильный боковой ветер существенно влиял на управляемость.

Распределение весовых нагрузок выглядело следующим образом:

Вооружение 

Лёгкие крейсера типа «Дюгэ Труэн» имели в качестве главного калибра 155-мм орудия модели 1920 года. Эта артиллерийская система была разработана на базе армейской, что должно было облегчить снабжение боеприпасами. Ранее французский флот не применял орудий такого калибра. Восемь 155-мм пушек размещались в четырёх двухорудийных башнях модели 1921 года по линейно-возвышенной схеме. Орудия стреляли тремя типами снарядов — полубронебойным, а также фугасными, с взрывателями мгновенного и замедленного действия. Вес снарядов колебался от 56,5 кг до 59 кг. Начальная скорость полубронебойного снаряда массой 56,5 кг при полном заряде составляла 850 м/с, максимальная дальность стрельбы 26 100 метров. Баллистические данные орудия оценивались как превосходные, однако скорострельность была невысокой. Формально она составляла 6 выстрелов в минуту, фактически была вдвое меньше.

Башни модели 1921 года весили по 80 тонн и имели электрогидравлический привод. Углы вертикального наведения составляли от −5° до +40°, горизонтальные обеспечивали обстрел в радиусе 140° на каждый борт. Орудия располагались в индивидуальных люльках, боекомплект колебался от 160 до 185 снарядов на ствол.

Служба

«Дюгэ Труэн» 

Сразу после вступления в строй был включён в состав 3-й лёгкой дивизии 1-й эскадры флота и базировался на Брест. Первые годы службы провёл в Атлантике и на Средиземном море. В 1931 году совершил короткий поход в Индокитай. С декабря 1931 года находился в резерве. Вернулся на активную службу 25 августа 1933 года, став флагманом 2-й эскадры. В этот период на «Дюгэ Труэн» держал свой флаг вице-адмирал Ф. Дарлан. В августе 1936 года перебазировался в Тулон и вошёл в состав Учебной дивизии 1-й эскадры. Весной 1937 года совершил непродолжительный поход к берегам Испании. 10 июня 1939 года был включён в состав 5-й эскадры, на нём стал держать флаг контр-адмирал Моро.

С началом Второй мировой войны «Дюгэ Труэн» действовал в Центральной Атлантике, сопровождая конвои, а также участвуя в поисковых операциях против немецких торговых судов и рейдеров. 16 октября 1939 года захватил немецкий пароход «Галле». В январе 1940 года вернулся во Францию и встал на ремонт. После окончания ремонта 1 мая 1940 года крейсер вошёл в состав дивизии Леванта, а в конце мая 1940 года включён в состав соединения X, которым командовал вице-адмирал Годфруа. Задачей соединения было взаимодействие с британским флотом в восточной части Средиземного моря. Принял участие в набеговых операциях против Додеканезских островов 11 июня 1940 года, а 21—22 июня 1940 года против Тобрука.

3 июля 1940 года, когда британский флот начал операцию «Катапульта», направленную на нейтрализацию французских ВМС, «Дюгэ Труэн» находился в Александрии, вместе с рядом других французских кораблей. До применения насилия дело здесь не дошло, но после переговоров французские корабли были 5 июня 1940 года разоружены под британским контролем. В Александрии крейсер находился до 17 мая 1943 года, когда вице-адмирал Годфруа не решил присоединиться к союзникам.

4 июля 1943 года «Дюгэ Труэн» вместе с тяжёлым крейсером «Сюффрен» начал переход вокруг Африки и 3 сентября 1943 года прибыл в Дакар. Здесь корабль проходил модернизацию до конца 1943 года. В первой половине 1944 года «Дюгэ Труэн» действовал в Средиземном море как быстроходный войсковой транспорт. В августе 1944 года входил в состав 3-ей дивизии крейсеров и участвовал в оказании огневой поддержки союзным войскам во время их высадки 15—17 августа 1944 года в Южной Франции. Далее вновь занимался войсковыми перевозками и лишь в апреле 1945 года был привлечён к обстрелу немецких позиций в районе Генуи.

После окончания Второй мировой войны «Дюгэ Труэн» был поставлен на длительный ремонт. 9 мая 1947 года крейсер был отправлен на Дальний Восток и 14 ноября 1947 года прибыл в Сайгон, где его сделали флагманом Дальневосточной дивизии. 5 июня 1948 года на борту крейсера было подписано мирное соглашение о мирном объединении Вьетнама. У берегов Индокитая «Дюгэ Труэн» действовал в последующие четыре года, оказывая огневую поддержку французским войскам в их борьбе с вьетнамскими повстанцами. Всего крейсер провёл 18 боевых стрельб, израсходовав 631 саряд главного калибра — больше, чем за всю Вторую мировую войну.

22 сентября 1951 года «Дюгэ Труэн» покинул Индокитай и 22 октября 1951 года прибыл в Тулон. 1 декабря 1951 года крейсер вывели в резерв, а 29 марта 1952 года исключили из списков флота. 27 марта 1953 года «Дюгэ Труэн» был продан на слом.

«Ламотт-Пике» 

В 1926—1931 годах являлся флагманом 3-й эскадры французского флота, действовал в Атлантике и на Средиземном море. 2 ноября 1935 года «Ламотт-Пике» был отправлен в Индокитай, где сменил крейсер «Примоге» в качестве флагмана французских ВМС на Дальнем Востоке. Прибыл в Сайгон 30 декабря 1935 года и базировался на этот порт до конца своей карьеры. В 1936 — 1939 годах посетил ряд дальневосточных портов. обеспечивал безопасность французских граждан в Шанхае, в ходе японо-китайской войны.

В начале Второй мировой войны действовал в дальневосточных водах. В ходе франко-тайской войны принял участие в сражении у Ко-Чанга 17 января 1941 года, где возглавлял отряд французских кораблей. Сражение завершилось разгромом тайского флота. Действуя совместно с четырьмя авизо, «Ламотт-Пике» сыграл решающую роль в победе французов. Именно его артиллерийский огонь нанёс тяжёлые повреждения тайскому броненосцу береговой обороны «Тонбури», а также способствовал потоплению двух тайских миноносцев. В ходе боя крейсер выпустил 450 снарядов и 6 торпед, сам не получив попаданий и не понеся никаких потерь.

В дальнейшем «Ламотт-Пике» редко выходил в море в силу нехватки топлива и плохого состояния машин. В сентябре 1941 года он прошёл докование в Осаке, но после возвращения в Индокитай походов больше не совершал. 1 января 1944 года «Ламотт-Пике» был выведен в резерв и использовался в качестве несамоходного учебного корабля. 12 января 1945 года был потоплен в Камрани американской палубной авиацией.

«Примоге» 

Служба «Примоге» началась с кругосветного плавания, которое крейсер совершил в 1927 году. И в дальнейшем, корабль провёл серию дальних походов в северной и Южной Атлантике. В 1932—1936 годах «Примоге» служил на Дальнем Востоке. В 1936 году крейсер вернулся во Францию и прошёл ремонт. В 1937 году «Примоге» вновь действовал на Дальнем Востоке, в частности, обеспечивая безопасность французских граждан в Шанхае. 28 июля 1939 года покинул Дальний Восток.

Начало Второй мировой войны застало «Примоге» в Африке, в порту Такоради. Крейсер сразу же принял участие в сопровождении нескольких конвоев, после чего 25 ноября 1939 года прибыл на ремонт в Лорьян. После ремонта «Примоге» с марта 1940 года базировался на Оран, действуя в Атлантике. 1 апреля 1940 года крейсер прибыл в Фор-де-Франс на Мартинике, откуда совершил ряд походов в Карибском море. 6 мая 1940 года высадил десант в районе Арубы, с целью защиты нефтяных разработок. В этом же районе 10 мая 1940 года потопил немецкое судно «Антилла».

19 июня 1940 года «Примоге» прибыл в Брест, а 25 июня вышел в Касабланку с грузом золота из запасов Банка Франции. В сентябре 1940 года действовал у берегов Экваториальной Африки, где сумел избежать перехвата британскими крейсерами и вернулся в Касабланку. 1941—1942 года крейсер провёл, почти всё время отстаиваясь в базе, и лишь изредка выходя в море. В апреле 1942 года «Примоге» стал флагманом 2-й лёгкой эскадры, куда кроме него вошли один дивизион контр-миноносцев и два дивизиона эсминцев.

К моменту высадки англо-американских сил в Северной Африке 2-я лёгкая эскадра оказалась почти единственной боеспособной силой флота Виши в этом регионе. 8 ноября 1942 года, в ходе нападения американских сил на Касабланку, «Примоге», несмотря на проходивший на нём ремонт, вышел в море в сопровождении пяти эсминцев и вступил в бой с американским соединением. Столкновение оказалось скоротечным в силу подавляющего превосходства американских сил. «Примоге» получил попадания снарядов с американского крейсера «Бруклин», а также попадания авиабомб с пикирующих бомбардировщиков SBD «Даунтлесс», действовавших с авианосца «Рейнджер». В результате, крейсер был тяжело повреждён и выбросился на берег, после чего горел всю ночь. Погибло 45 членов экипажа, включая командира — капитана 1-го ранга Мерсье, более 200 человек было ранено.

После войны было признано нецелесообразным восстанавливать слишком сильно повреждённый корабль. 9 мая 1951 года было принято решение на месте разобрать «Примоге» на металл.

Оценка проекта 
Проект «Дюгэ Труэн» заслуживает неоднозначной оценки. С одной стороны, эти корабли стали этапными в мировом военном кораблестроении. Первые крупные корабли, спроектированные и построенные после Первой мировой войны, они стали первыми в мире лёгкими крейсерами, получившими башенную артиллерию главного калибра, размещённую по линейно-возвышенной схеме. Таким образом, проект «Дюгэ Труэн» предопределили облик крейсеров межвоенного периода. Достаточно высоко оценивалась огневая мощь новых крейсеров, их торпедное вооружение, на высоте были скорость и мореходность.

Вместе с тем, крейсера типа «Дюгэ Труэн» отличала крайне слабая, фактически, символическая броневая защита, которая не позволяла надеяться на успех в бою с серьёзным противником. Командиры крейсеров считали свои корабли скорее очень крупными эсминцами, нежели крейсерами. Ещё одним недостатком стала малая дальность плавания, позволявшая использовать эти крейсера лишь на ограниченных морских театрах.

Примечания

Ссылки 
[www.wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MKA/2007_01/04.htm Лёгкие крейсера типа «Дюгэ Труэн»]

 Гаррос Л. Военно-морской флот Франции во Второй мировой войне

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лёгкие крейсера типа «Дюгэ Труэн»